2-й выпуск Тура Фьордов — шоссейной многодневной велогонки по дорогам норвежской губернии Ругаланн. Гонка проводилась с 28 мая по 1 июня 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал норвежский велогонщик Александр Кристофф из .

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 12 континентальных команд. На старт соревнования вышли 119 гонщиков. До финиша доехали 84 спортсмена.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 877 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Фьордов 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2014 году
Май 2014 года
Июнь 2014 года